Simone Kennedy (politicus), Nederlands politicus namens ChristenUnie
 Simone Kennedy (wielrenner)